Фелиция Антоновна Чуплинскиене (; род. 1924 год) — доярка Лиелплатонской опытной станции животноводства Елгавского района Латвийской ССР. Герой Социалистического Труда (1960). Депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва.

Биография 
Родилась в 1924 году в крестьянской семье в Литовской Республике. Получила начальное образование. С 1952 года проживала в Латвийской ССР, где трудилась дояркой на Лиелплатонской опытной станции животноводства. Одна из первых доярок Латвийской ССР, получивших с каждой фуражной коровы более пяти тысяч килограмм молока в год.

7 марта 1960 года Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоена звания Героя Социалистического Труда «в ознаменование 50-летия Международного женского дня, за выдающиеся достижения в труде и особо плодотворную общественную деятельность» с вручением ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

В последующие годы поддерживала свои выдающиеся трудовые достижения в надое молока. По трудовым итогам Восьмой пятилетки (1966—1970) награждена Орденом Трудового Красного Знамени.

Избиралась депутатом Верховного Совета СССР 6-го созыва (1962—1966).

 Награды и звания
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден Октябрьской Революции (08.04.1971)

Ссылки 
 

Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва